Cratere Cassini – Cratere lunare
 Cratere Cassini – Cratere su Marte